O Canal Universitário é um canal por assinatura dedicado ao estudante brasileiro. É
distribuído na NET Digital Canal 11 e Vivo TV Fibra Canal 10 e São Paulo no Canal 31.4 no Antena UHF do Conversor Digital.
Inaugurado em 10 de novembro de 1997, o Canal Universitário tem foco em uma transmissão com programas educativos e culturais.

Canais de televisão por assinatura do Brasil
Canais de televisão fundados em 1997